Bratków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Bratków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Bratków, un village de la voïvodie de Łódź